Aonuma ist der Familienname folgender Personen:
 Eiji Aonuma (* 1963), japanischer Videospieleentwickler
 Reiko Aonuma (* 1954), japanische Basketballspielerin